Terkelsen är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Chris Terkelsen (född 1972), dansk orienterare
 Søren Terkelsen (omkring 1590–omkring 1657), dansk översättare
 Torkild Terkelsen (född 1941), norsk predikant

Danska efternamn